Allens Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allens Branch (Scott Creek), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Allens Branch (Chickahominy River), Fluss im Bundesstaat Virginia

Siehe auch:
 Allen Branch
 Allan Branch